Juba kan henvise til flere emner:

i geografien
 Juba – hovedstaden i Sydsudan
 Jubba – også tidligere stavet Juba; en flod i Somalia

i historien
 Juba 1. – en konge i antikkens Numidien
 Juba 2. – søn af ovennævnte; konge i antikkens Numidien og senere Mauretanien
 Juba (metriker) – en latinsk metriker i 2. århundrede e.Kr.